FK Renova er en fodboldklub fra den makedonske by Džepčište.

Titler 
 Makedonske mesterskaber (1): 2010
 Makedonske pokalturnering (?):

Fodboldklubber i Nordmakedonien
Etableret i 2002